Die Fotbollsallsvenskan 1949/50 war die 26. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Die Saison begann am 29. Juli 1949 und endete am 4. Juni 1950.

Vorjahresmeister Malmö FF konnte den Titel verteidigen. Dabei gewann die Mannschaft die ersten 18 Saisonspiele und blieb die komplette Saison ohne Niederlage bei nur zwei Remis. IFK Göteborg und IS Halmia mussten in die Zweitklassigkeit absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenkönig 
Ingvar Rydell von Meister Malmö FF gelangen während der Spielzeit 22 Tore und er konnte sich damit zum Torschützenkönig krönen.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1949
Fußballsaison 1949/50